The Trap (single), een single van X Marks the Pedwalk.
The Trap (1946), een mysteriefilm uit 1946.
The Trap (1959), een film noir uit 1959.
The Trap (1966), een avonturenfilm uit 1966.
The Trap (televisiefilm), een televisiefilm uit 1991.
The Trap (Captain Scarlet-aflevering), een aflevering van de televisieserie Captain Scarlet and the Mysterons.
The Trap (documentaireserie), een documentaireserie van de BBC.